Воєвода — багатозначний термін, що може означати назву посадової особи та воєначальника, населеного пункту, прізвисько болгарських гайдуків в омнові якого лежить поняття командування дружиною (четою), прізвище.

Воєвода 
 Воєвода — у середньовіччі та новому часі в деяких регіонах Європи воєначальник, голова військового загону, командир дружини або ополчення.
 Воєвода — посада військового голови провінції у Камакурському і Муромачівському сьоґунатах, в Японії XII—XVI століть.
 Воєвода — () — вище військове звання Королівства Сербія за часів Балканських та Першої світової воєн, дорівнювалося військовому званню генерал-фельдмаршал (фельдмаршал) в інших арміях світу.

Регіональні посадовці РП 

 Белзький воєвода — посада голови Белзького воєводства в Королівстві Польському та Речі Посполитій.
 Брацлавський воєвода — регіональний уряд (посада) в Короні Польській Речі Посполитої.
 Віленський воєвода — посадова особа Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.
 Волинський воєвода — посадові особи — керівники Волинського воєводства.
 Київський воєвода — регіональний уряд (посада) у Великому князівстві Литовському (до 1569 р.) й Короні Польській Речі Посполитої.
 Краківський воєвода — регіональний уряд (посада) в Краківському князівстві (до 1314 р.), Польському королівстві (до 1569 р.) та Короні Польській в Речі Посполитій.
 Руський воєвода — посада голови Руського воєводства в королівстві Польському та Речі Посполитій.
 Подільський воєвода — посадова особа Речі Посполитої, один з трьох сенаторів від Подільського воєводства.
 Познанський воєвода — регіональний уряд (посада) в Короні Польській Речі Посполитої.
 Поморський воєвода — регіональний уряд (посада) в Короні Польській Речі Посполитої.
 Чернігівський воєвода — регіональний уряд (посада) в Короні Польській Речі Посполитої.

Персоналії 
 Анджей Чарнковський (воєвода) — шляхтич, військовик, урядник Королівства Польського. Жив у XVI столітті.
 Андрій Лещинський (дерптський воєвода) — державний, військовий діяч Речі Посполитої. Жив у XVII ст. Правильніше було б його все-таки іменувати Анджеєм.
 Анджей Потоцький (брацлавський воєвода) — польський шляхтич, військовик, урядовець, який жив у XVII сторіччі.
 Анджей Фредро (руський воєвода) — шляхтич, військовик, урядник Королівства Польського (Яґеллонів), який жив у XVI столітті.
 Вацлав Лещинський (воєвода) — шляхтич, військовик, урядник Корони Польської в Речі Посполитій. Жив у XVII сторіччі.
 Дмитро (воєвода) — ближній боярин галицько-волинського князя Данила Романовича.
 Добриня (воєвода) — історична особа, воєвода Володимира I Святославича, брат його матері (вуй) Малуші.
 Золотоноша (воєвода) — давньокиєвський воєвода, свояк великого князя Володимира.
 Кшиштоф Тишкевич (чернігівський воєвода) — державний, політичний і військовий діяч Речі Посполитої, чернігівський воєвода (1658—1660 роки).
 Мамай (воєвода) — воєначальник Золотої орди з 1359 року, татарський темник (воєвода) з половецького роду.
 Миколай Стадніцький (белзький воєвода) — шляхтич, військовик та урядник Корони Польської, який жив у XV столітті.
 Миколай Фірлей (воєвода люблінський) — шляхтич, урядник Королівства Польського, який жив у XVI сторіччі.
 Олександр Конецпольський (подільський воєвода) — шляхтич, військовик, урядник Корони Польської в Речі Посполитій. Жив у XVII столітті.
 Петро Малаховський (воєвода краківський) — польський шляхтич, краківський воєвода з 10 січня 1782 р.
 Петро Потоцький (брацлавський воєвода) — шляхтич, військовик, урядник Корони Польської в Речі Посполитій, який жив у XVII столітті.
 Станіслав Кміта (руський воєвода) — польський шляхтич, військовик, урядник, магнат, який жив у XV—XVI століттях.
 Станіслав Любомирський (воєвода київський) — князь, державний діяч часів Речі Посполитої XVIII сторіччя, магнат, меценат.
 Станіслав Любомирський (воєвода краківський) — військовик, державний діяч Речі Посполитої у XVII століття, меценат.
 Станіслав Лянцкоронський (подільський воєвода) — шляхтич, військовик та урядник Корони Польської у Речі Посполитій, який жив у XVI—XVII століттях.
 Юзеф Любомирський (чернігівський воєвода) — державний, політичний і військовий діяч Речі Посполитої, який жив у XVII—XVIII сторіччях.
 Ян Амор Тарновський (руський воєвода) — державний, політичний, військовий діяч Польського королівства, який жив у XV—XVI століттях.
 Ян Гнінський (поморський воєвода) — державний, політичний і військовий діяч Речі Посполитої, дипломат. Жив у XVII—XVIII століттях.
 Ян Опоровський (бжесць-куявський воєвода) — шляхтич, військовик та урядник Королівства Польського. Жив у XV—XVI сторіччях.
 Ян Пілецький (руський воєвода) — шляхтич гербу Леліва, державний діяч Королівства Польського. Жив у XV столітті.
 Ян Сененський (подільський воєвода) — шляхтич, урядник Королівства Польського, Речі Посполитої, який жив у XVI сторіччі.
 Ян Тенчинський (воєвода) — шляхтич, дипломат, урядник, державний діяч, магнат часу Королівства Яґеллонів. Жив у XV—XVI століттях.
 Ян Фредро (воєвода) — шляхтич, військовик, урядник Королівства Польського (Яґеллонів), який жив у XVI столітті.
 Януш Тишкевич (воєвода) — шляхтич, державний та політичний діяч Великого князівства Литовського, Речі Посполитої. Жив у XVI—XVII століттях.

Населений пункт 

 Воєвода (Румунія) — село у повіті Телеорман в Румунії.

Прізвисько гайдуків на основі поняття «Командир загону (чети)» 

 Апостол воєвода — болгарський і македонський революціонер, який боровся проти османського ярма на Балканах, гайдук.
 Бойчо воєвода — відомий болгарський гайдук.
 Видул воєвода — знаний болгарський революціонер, гайдук.
 Дельо воєвода — легендарний болгарський гайдук, воєвода, що воював за свободу Болгарії проти османів.
 Желю воєвода — національний герой Болгарії, видатній гайдук, революціонер — борець проти османського гноблення Болгарії.
 Злати воєвода — відомий болгарський гайдук.
 Ільо воєвода — відомий болгарський гайдук, Національний герой Болгарії та Македонії.
 Індже воєвода — відомий болгарський гайдук.
 Момчил воєвода — болгарський феодальний володар в Родопах та Беломорській Фракії у XIV столітті.
 Орчо воєвода — болгарський гайдук.
 Петко воєвода — болгарський гайдук, Національний герой Болгарії.
 Радич воєвода — легендарний «воєвода Софії» і військовий командувач Софійського регіону у XV столітті, визначений болгарською історіографією як «перший гайдук».
 Чакир воєвода — легендарний болгарський гайдук.

Прізвище 

 Воєвода Борис Іванович — український геолог і геофізик, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
 Воєвода Микола Трохимович — Народний депутат України 1-го скликання.
 Воєвода Олексій Іванович — російський бобслеїст, українець за походженням. Олімпійський чемпіон та призер зимових Олімпійських ігор.

Посилання 
 
 
Воєводи
Гайдуки
Українські прізвища